Первый дивизион 1975/1976 () — 65-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 8 августа 1975 года и закончился 18 июня 1976 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1975/1976 на rsssf.com 
 Сезон 1975/1976 на сайте austriasoccer.at 

1975/1976
Спорт в Австрии в 1975 году
Спорт в Австрии в 1976 году
Австрия
Австрия